Sint-Annaklooster (Leeuwarden)
Sint-Annaklooster (Oudenbosch)
Sint-Annaklooster (Watermaal-Bosvoorde)
Sint Anna (klooster), een klooster in Groningen

Zie ook 
Sint Anna (doorverwijspagina)
Sint-Annakerk (doorverwijspagina)
Sint-Annakapel (doorverwijspagina)